Raffaele De Grada (1885-1957) – pittore italiano
 Raffaele De Grada (1916-2010) – scrittore, critico d'arte e politico italiano